Доњи Штој је насеље у општини Улцињ у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 1.120 становника (према попису из 2003. био је 881 становник).

Демографија 
У насељу Доњи Штој живи 675 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,1 година (38,0 код мушкараца и 40,2 код жена). У насељу има 275 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,20.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Улцињ
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори